Qilin Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qilin (köping i Kina, Guangdong), 
 Qilin (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar